Bogić ist der Familienname folgender Personen:

 Mladen Bogić (* 1949), slowenischer Eisenbahnpublizist und Kustos
 Nikola Bogić (* 1981), serbischer Fußballspieler